Wollenberg est un terme pouvant désigner:

Patronyme
 (1900-1981), juge américain

Toponyme

, colline du Hesse

Autre
, bâtiment historique de Buffalo dans l'État de New York